Hydda kan syfta på:

Bostad
 Hydda (bostad) – en primitiv bostad där tak och väggar bildar en enhet

Ordensloger
 Hydda – en loge i Timmermansorden
 Hydda – en loge baracca som betyder hydda i det politiska sällskapet Carbonari

Platser för religionsutövning
 Lövhydda – en tillfällig hydda av löv utomhus för att fira den judiska lövhyddohögtiden, se Sukkot
 Missionshyddan – en missionshusliknande kristen samlingslokal